Диверзија (из латинског -{diversus}- — „различито”, „разнолико”) означава дистракцију, девијацију, или неочекивани напад. На енглеском говорном подручју појам -{diversion}- значи „измена” или „преусмеравање”, а користи се и као део правног језика. 

За време Хладног рата означавао је покрете из подземља у смислу разградње једне државе (саботаже) и на примерице у реал-социјалистичким државама користио се као опис за оне снаге које су деловале против социјалистичког поретка и њихових војних постројења.

Види још 
 Диверзије у Народноослободилачкој борби

Ратна вештина
Политика
Војна теорија